Плюсна может обозначать:
 Плюсна — часть стопы между костями предплюсны и фалангами пальцев.
 Плюсна — деревня в Любанском районе Минской области Белоруссии, входит в состав Осовецкого сельского совета.